Вертолётная площадка:
 Вертолётная площадка — посадочная площадка для взлёта и посадки вертолётов.
 Вертолётная площадка — смотровая площадка и рекреационная зона на берегу реки Волги в Самаре.
 Вертолётная площадка Московского Кремля.
 Вертолётная площадка — дачный посёлок в Хабаровском крае.